MSK est un sigle de trois lettres pouvant désigner :
MSK, un fuseau horaire qui est couramment appelé heure de Moscou ;
l'échelle Medvedev-Sponheuer-Karnik, une échelle d'intensité sismique ;
 En télécommunications, le Minimum-shift keying est une modulation de fréquence numérique.
 MSK Group, un groupe de sociétés finlandaises (MSK Cabins, MSK Matec, MSK Plast)